Morrelgonj (bengali: Morrelganj) är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Khulna, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Dhaka. Morrelgonj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Morrelgonj är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Morrelgonj. Närmaste större samhälle är Pirojpur,  km nordost om Morrelgonj.

Trakten runt Morrelgonj består till största delen av jordbruksmark. Runt Morrelgonj är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khulna (provins)